Termin CPM ima više značenja.

 Karboksipeptidaza M, enzim
 Ciklopropilmeskalin, psihodelična droga